Laufenau ist der Ortsname von:

 Laufenau (Altenmarkt a.d. Alz), Ortsteil der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein, Bayern
 Laufenau (Buch a.Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Buch am Erlbach, Landkreis Landshut, Bayern